Александр Александрович Навроцкий:

 Навроцкий, Александр Александрович (1839—1914) — русский поэт, драматург, прозаик; генерал-лейтенант, военный юрист.
 Навроцкий, Александр Александрович (1823—1892) — малороссийский писатель, поэт и переводчик.